Hekate – w mitologii greckiej bogini czarów, magii, widm i rozdroży
 Hekate – planetoida o numerze katalogowym 100
 Hekate – zespół